Serp kan syfta på:
Serp (internet), den resultatsida som en söktjänst på internet genererar.

Antarktis 

 Serp (ö), 
 Serp (sjö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar